John Fitzgerald e Anders Järryd erano i detentori del titolo, ma hanno perso nel 2º turno contro John McEnroe e Michael Stich.

McEnroe e Stich hanno battuto in finale 5–7, 7–6 (7–5), 3–6, 7–6 (7–5), 19–17 Jim Grabb e Richey Reneberg.

Teste di serie

 John Fitzgerald /  Anders Järryd (secondo turno)
 Todd Woodbridge /  Mark Woodforde (semifinali)
 Kelly Jones /  Rick Leach (terzo turno)
 Jim Grabb /  Richey Reneberg (finale)
 Scott Davis /  David Pate (quarti di finale)
 Grant Connell /  Glenn Michibata (secondo turno)
 Tom Nijssen /  Cyril Suk (primo turno)
 Ken Flach /  Todd Witsken (terzo turno)

 Mark Kratzmann /  Wally Masur (quarti di finale) 
 Wayne Ferreira /  Piet Norval (primo turno) 
 Steve DeVries /  David Macpherson (terzo turno) 
 Luke Jensen /  Laurie Warder (terzo turno) 
 Guy Forget /  Jakob Hlasek (semifinali) 
 Javier Frana /  Leonardo Lavalle (terzo turno) 
 Kent Kinnear /  Sven Salumaa (terzo turno) 
 Omar Camporese /  Goran Ivanišević (primo turno)

Tabellone

Fase finale

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

Torneo di Wimbledon 1992
ATP Tour 1992